Samuel Balmer, né le  à Unterseen,  est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste de défenseur dans le championnat de Suisse de hockey sur glace et en équipe nationale.

Carrière de joueur 

Samuel Balmer a commencé sa carrière LNB à . Puis, il est parti jouer en LNA avec Langnau qui sera relégué l'année suivante. Après une année LNB, il rejoint Fribourg Gottéron en 1989. Une année plus tard, Fribourg engageait Slava Bykov et Andreï Khomutov avec lesquels il jouait dans la première ligne de Fribourg. 

Au printemps 1993, il rejoint le HC Lugano entraîné par John Slettvoll. Après une année difficile, il quitte Lugano et signe à Davos. Une blessure au poignet marque sa première saison et le handicape pour le reste de sa carrière qu'il poursuit ensuite à Kloten, Langnau et termine à Bâle.

Durant sa carrière internationale, il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 et à plusieurs Championnat du monde de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987||  || LNB || 35 ||8||7||15||47  || - || - || - || - || -
|-

| 1987-1988|| SC Langnau || LNA  || 35 ||6||12||18||12 || - || - || - || - || -
|- 	 	  	
| 1988-1989|| SC Langnau || LNB  || 36 ||7||21||28||30 ||10 ||	2||6||8	||2 
|- 
| 1989-1990|| Fribourg-Gottéron || LNA || 36 ||4||15||19||40 || 3 ||	0||1||1	||2
|- 
| 1990-1991|| Fribourg-Gottéron || LNA || 36 ||13||17||	30||24|| 8 ||3||7||10||	9
|- 
| 1991-1992|| Fribourg-Gottéron || LNA || 36 ||10||23||33||34|| 14 ||4	||1||5||10
|- 
| 1992-1993|| Fribourg-Gottéron || LNA || 33 ||	11||13||24||52|| 11 ||4||5||9||4
|- 
| 1993-1994|| HC Lugano || LNA || 35 ||5	||7||12||24 ||9||0||0||0||10	
|- 
| 1994-1995|| HC Davos || LNA ||  21 ||4	||9||13||4 ||5 ||0	||2||2||4
|- 
| 1995-1996|| HC Davos || LNA ||  36 ||15||18||33||12|| 5 ||1||3||4||4
|- 
| 1996-1997|| HC Davos || LNA || 46 ||5||19||24||58 || 6 ||1||2||3||6
|- 
| 1997-1998|| Kloten || LNA ||  39 ||2||15||17||24 || 7||0||1||1||4
|- 
| 1998-1999|| Kloten || LNA || 27 ||	2||3||5||12 || 12 ||2||6||8||14
|- 
| 1999-2000|| Kloten || LNA ||  42 ||5||13||18||50 || 7 ||1	||	5||6||4
|- 
| 2000-2001|| SC Langnau || LNA  || 35 ||3 ||11 ||14 ||14 || 7  ||1 ||5 ||6 ||4
|- 
| 2001-2002|| SC Langnau || LNA || 43 ||3 ||11 ||14 ||14 || 10 ||3||3 ||6 ||4
|- 
| 2002-2003|| SC Langnau || LNA ||  44  ||6||15||21 ||12 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004|| Bâle || LNA ||  47 || 6|| 11|| 17|| 20 || 8 || 3|| 6|| 9|| 6

Notes et références 
 

Naissance en mai 1968
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Défenseur de hockey sur glace
Naissance dans le canton de Berne
Sportif bernois